Alejandro González Roig (1907-1979), cestista e allenatore di pallacanestro uruguaiano
 Alejandro González Iñárritu (n. 1963), regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, compositore e montatore messicano
 Alejandro González Rojas (n. 1955), ex calciatore costaricano, di ruolo portiere
 Alejandro Damián González Hernández (n. 1988), calciatore uruguaiano
 Alejandro González (n. 1989), tennista colombiano